

Persone 
 Dan Millman (1946) – scrittore statunitense
 Jacob Millman (1911-1991) – ingegnere statunitense
 John Millman (1989) – tennista australiano
 Peter Millman (1906-1990) – astronomo canadese

Altro 
 2904 Millman – asteroide della fascia principale
 Teorema di Millman – metodo di risoluzione di alcuni circuiti elettrici